John Carlsson (Karlsson) heter flera personer:

För konstnären, se John Carlson (konstnär)
För programledaren, se John Carlsson (programledare)
För idrottsmannen (seglaren), alias Glas-Kalle, se John Carlsson (kappseglare)
För politikern John Karlsson (1855-1929), se John Karlsson (politiker)
För artisten John Karlsson (f. 1987), se John Wildcat